Esercito imperiale austriaco – esercito dell'impero austriaco (1806-1867)
 Imperial regio Esercito – esercito dell'Impero austro-ungarico (1867-1918)
 Österreichisches Bundesheer – esercito dell'Austria (1920-)